Чемпиона́т Афганиста́на по футбо́лу «Афга́нская Премье́р-ли́га» (; ; ) — высшая футбольная лига Афганистана, контролируемая Федерацией футбола Афганистана. Основан в 2012 году. В турнире участвуют восемь клубов, представляющие разделённые в восемь групп провинции и города Афганистана. С момента основания лиги, состав клубов-участников ни разу не менялся.

Регламент 
Чемпионат проходит по своеобразной схеме: на первом этапе команды разбиваются на две группы и играют по круговой системе в один круг. В следующий раунд проходят четыре команды, которые играют полуфинал и затем финал, где и определяется чемпион.

Таблица национальных лиг АФК 
По итогам 2018 года, в таблице (рейтинге) национальных лиг стран-членов АФК (аналог таблицы коэффициентов УЕФА), Премьер-лига Афганистана и вообще чемпионат Афганистана находятся на 37-м месте среди 46 стран-членов АФК. Расположение чемпионата Афганистана на 37-м месте в общем рейтинге, даёт одному участнику из афганской Премьер-лиги, то есть победителю чемпионата одно место во втором квалификационном раунде Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА). Из-за низкого рейтинга, футбольные клубы этой страны пока не имеют квот для участия в Лиге Чемпионов АФК.

Таблица национальных чемпионатов АФК 
Неполный рейтинг по окончании 2018 года.

Список команд и чемпионы

Сводная статистика

Географическое расположение команд

Освещение и поддержка 
Афганская Премьер-лига имеет свой собственный официальный сайт, а также официальные странички в популярных социальных сетях в Афганистане, таких как Facebook (более 390 тысяч подписчиков), Twitter (более 8 тысяч подписчиков) и Instagram (более 60 тысяч подписчиков). Кроме того, Афганская Премьер-лига имеет свой официальный канал в YouTube (более 16 тысяч подписчиков), где размещаются все матчи лиги, и различные видео, относящиеся к лиге. Лига имеет соглашение о трансляции своих матчей с популярными афганскими телеканалами Tolo TV и Lemar TV, а также с некоторыми афганскими радиостанциями, которые в прямом эфире комментируют матчи Афганской Премьер-лиги, транслируют аналитические передачи посвященные матчам лиги, как до, так и после завершения матчей. 

Благодаря широкому освещению Афганской Премьер-лиги, матчи национального чемпионата имеют большую популярность среди афганцев, а также нескольких миллионов афганцев проживающих за пределами Афганистана, например в Пакистане, Иране, США и странах Европы. Практически в каждом матче стадионы заполняются до отказа.

Официальными спонсорами Афганской Премьер-лиги являются ряд афганских и международных компаний и организаций. Главным спонсором лиги является крупная афганская телекоммуникационная компания Roshan, из-за чего лига официально называется «Афганской Рошан Премьер-лигой».

Примечания и источники

Ссылки и источники 
 afghanpremierleague.com — официальный сайт Афганской Премьер-лиги
 Официальный канал Афганской Премьер-лиги в YouTube

Афганистан
Футбол в Афганистане